Dagn ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Dagn (* 1999), österreichischer Nordischer Kombinierer
 Heinrich Dagn (1808–1890), deutscher Kirchenmaler
 Magnus Dagn (1747–1792), österreichischer Benediktiner, Organist, Musiklehrer und Komponist
 Peter Dagn (1847–1921), deutscher Kirchenmaler